Sanur har flere betydninger:

 Sanur (Bali) – en strand og by på Bali.
 Sanur (Jenin) – en palæstinensisk by på Vestbredden.
 Sa-Nur – en tidligere israelisk bosættelse.